Sint-Pieters-Kapelle est une section de la commune belge de Hérinnes (Herne) dans la province du Brabant flamand
 Sint-Pieters-Kapelle est une section de la commune belge de Middelkerke dans la province de Flandre-Occidentale

Homonymie de localités